Il doppio del torneo di tennis Bangalore Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Liezel Huber e Sania Mirza che hanno battuto in finale Anastasija Rodionova e Elena Vesnina 6–3, 6–3

Teste di serie

 Nicole Pratt /  Mara Santangelo (primo turno)
 Liezel Huber /  Sania Mirza (campionesse)

 Marija Korytceva /  Shahar Peer (semifinali)
 Anastasija Rodionova /  Elena Vesnina (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bangalore Open 2006